marsz – forma muzyczna o dominującym znaczeniu rytmu,
 marsz – rodzaj aktywności fizycznej człowieka,
 marsz – ruch wojsk pod drogach lub na przełaj,
 marsz, pochód, manifestacja – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, polegające na dominującym przemieszczaniu się,
 Marsz – powieść historyczna E.L. Doctorowa.